166 steht für:
 das Jahr 166
 Alfa Romeo 166, italienisches Automobil
 Ferrari 166, italienisches Automobil

Siehe auch: